Коста́ Иосифович Марги́ев (; 15 июля 1922 года, село Мимилоткау — 15 января 2018 года) — юго-осетинский поэт и переводчик. Лауреат премии Совета Министров Грузинской ССР «Летопись пятилетки». Заслуженный работник культуры Южной Осетии.

Биография 
Родился в 1922 году в крестьянской семье в селе Мимилоткау. По окончании Приневской семилетки, продолжил обучаться в средней школу села Авнев. Среднее образование получил в 1941 году. После начала Великой Отечественной
был призван в ряды Красной Армии. До конца 1941 года обслуживал военные аэродромы в Ереване и Баку, потом был направлен в Курганский отдельный артиллерийский разведывательный дивизион. Участвовал в сражении на Курской дуге. Войну закончил в окрестностях Кёнигсберга. Свои первые стихотворения, опубликованные в сборнике «Мӕ зардджытӕ» в 1952 году, написал во время войны.

В декабре 1946 года демобилизовался и возвратился в родное село, где работал в местном колхозе. С 1948 года — редактор Юго-Осетинского радиовещания, с 1950 года — литературный работник журнала «Фидиуӕг». С октября 1952 года — заведующий отделом газеты «Коммунист», с января 1955 по сентябрь 1955 года — уполномоченный радиокомитета по Южной Осетии, с 1955 по 1957 года — ответственный секретарь литературного журнала «Фидиуӕг». С 1957 по 1959 года обучался на Высших литературных курсах при Союзе писателей СССР. С 1959 по 1975 года — сотрудник редакции газеты «Советон Ирыстон». С 1961 по 1965 года учился на заочном отделении Литературного института имени М. Горького. С 1975 по 1985 года — ответственный секретарь Юго-Осетинского отделения Союза писателей СССР.

После выхода на пенсию с 1986 по 2009 года — литературный консультант Союза писателей Южной Осетии.

Перевёл на осетинский язык произведения отечественных поэтов и писателей.

Скончался в 2018 году.

Награды 
 Орден Почёта Южной Осетии
 Орден Дружбы Южной Осетии
 Орден Отечественной войны II степени
 Медаль «За отвагу»
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Медаль «За победу над Германией»

Примечания

Литература 
 Бибоева И. Г., Казиты М. Р., Писатели Осетии, библиографический справочник, Владикавказ, Ир, 2015, стр. 302—303, ISBN 978-5-7534-1499-01

Ссылки 
 Скончался поэт, ветеран Великой Отечественной войны Коста Маргиев
 К 70-летию победы в ВОВ. Коста Маргиев
 Мелитон Казиты, Исповедь поэта
 Коста Маргиев продолжает оставаться в строю. Материал от 2 июля 2017 года

Осетинские поэты
Поэты Южной Осетии
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького